Изви́лина:

 Извилина — искривление, закруглённый поворот, изгиб (дороги, реки и т. п.).
 Извилина (мозг) — выступ (складка), лежащая между бороздами (углублениями) на поверхности полушарий конечного мозга.
 Извилина (ботаника) — в ботанике вид соцветия (сложный монохазий), в котором от главной одноцветковой оси (ветви) последовательно отходят вправо и влево боковые одноцветковые оси.

См. также 
 Извилистость